Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Sängerin und Schauspielerin Madonna. Den Quellenangaben zufolge verkaufte sie bisher mehr als 400 Millionen Tonträger, damit gilt sie als erfolgreichste Sängerin aller Zeiten. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

Madonna

Like a Virgin

True Blue

Who’s That Girl

You Can Dance

Like a Prayer

I’m Breathless

The Immaculate Collection

The Immaculate Collection: DVD 5-Video

Erotica

Bedtime Stories

Something to Remember

Evita

Ray of Light

Music

GHV2

American Life

Confessions on a Dance Floor

I’m Going to Tell You a Secret

The Confessions Tour

Hard Candy

Celebration

Sticky & Sweet Tour

MDNA

The Complete Studio Albums 1983–2008

MDNA World Tour

Rebel Heart

Madame X

Finally Enough Love – 50 Number Ones

Auszeichnungen nach Singles

Holiday

Borderline

Like a Virgin

Material Girl

Crazy for You

Angel

Into the Groove

Dress You Up

Gambler

Live to Tell

Papa Don’t Preach

True Blue

Open Your Heart

La Isla Bonita

Who’s That Girl

Like a Prayer

Express Yourself

Cherish

Dear Jessie

Keep It Together

Vogue

Hanky Panky

Justify My Love

Rescue Me

This Used to Be My Playground

Erotica

Deeper and Deeper

Rain

I’ll Remember

Secret

Take a Bow

You’ll See

You Must Love Me

Don’t Cry for Me Argentina

Frozen

Ray of Light

The Power of Good-Bye

Nothing Really Matters

Beautiful Stranger

American Pie

Music

Don’t Tell Me

What It Feels Like for a Girl

Die Another Day

American Life

Me Against the Music

Hung Up

Sorry

Get Together

4 Minutes

Give It 2 Me

Miles Away

Celebration

Revolver

Give Me All Your Luvin’

Girl Gone Wild

Living for Love

Ghosttown

Bitch I’m Madonna

Medellín

Frozen (Sickick Remix)

Auszeichnungen nach Videoalben

Madonna Live: The Virgin Tour

Madonna

Ciao Italia: Live from Italy

The Immaculate Collection

In Bed with Madonna

The Girlie Show: Live Down Under

The Video Collection 93:99

Music

Drowned World Tour 2001 – Live in Detroit

The Ultimate Collection

I’m Going to Tell You a Secret

The Confessions Tour

Celebration

Sticky and Sweet Tour

MDNA World Tour

Rebel Heart Tour

Auszeichnungen nach Liedern

Beat Goes On

Candy Shop

Heartbeat

Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen

Each Time You Break My Heart (Nick Kamen)

Love Wont Wait (Gary Barlow)

Papa Don’t Preach (Kelly Osbourne)

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Madonna
Auszeichnungen fur Musikverkaufe